
Dit is een lijst met afleveringen van de Duitse televisieserie Die Schwarzwaldklinik. De serie telt 3 seizoenen. Een overzicht van alle afleveringen is hieronder te vinden.

Seizoen 1

Seizoen 2

Seizoen 3 

Die Schwarzwaldklinik, Lijst van afleveringen van